Сідак Василь Васильович (* 1947) — український різьбяр по дереву, член Національної спілки художників України.
 Сідак Володимир Степанович (1938—2019) — доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор. Генерал-лейтенант. Член-кореспондент НАПН України. Заслужений діяч науки і техніки України. Ректор Національної академії Служби безпеки України (1992—2003).

 Сідак — село в Ірані, входить до шахрестану Урмія провінції Західний Азербайджан.